Филип Д'Евре или Филип III од Наваре (  ; 27. март 1306 - 19. септембар 1343, Херез де ла Фронтера) је био jure uxoris краљ Наваре (1328—1343) и гроф Евреа (1319—1343) из династије Евре (огранак династије Капета).

Биографија 
Био је син Луја, грофа Евреа и унук француског краља Филипа III.

Отац му је као млађи син краља Филипа III добио грофовију Евре, који је после очеве смрти Филип и наследио.

Оженио се својом рођаком Хуаном  , која је после смрти  свог оца француско-наварског краља Луја X добила краљевину Навару, коју је њен деда, а Филипов стриц стекао правом брака. Овом женидбом Филип је постао краљ Наваре. Са Хуаном је имао сина Карла.

Био је учесник Стогодишњег рата и Реконквисте. Године 1339. енглески краљ Едвард III се с војском спустио у Француску, па је француски краљ Филип VI Валоа окупио своје снаге, међу којима су биле и снаге Филипа Д'Евре. Обе војске крстариле су земљом тамо-амо, али ниједна се није осећала довољно снажном да се упусти у отворену битку, па су француски и енглески краљ задовољавали своју сујету изазивајући један другог на битку под немогућим условима. Те године војске се уопште нису сукобиле.

Рат је убрзо постао срећан по Енглезе. Године 1340. Енглези су однели велику поморску победу код Слеиса (Еклиза), града који лежи на ушћу Шелде. Том су победом Енглези постали господари на мору. Што се тиче ратних операција на суву, које су сада биле пренете на француску територију, оне су вођене споро и нису доводиле до одлучних резултата. Али се затим показало да је премоћ потпуно на страни Енглеза.

Што се тиче Реконквисте, Филип је као савезник краља Кастиље Алфонса XI учествовао у опсади Алхесираса где је смртно рањен. Његови људи су га потом однели у Херез де ла Фронтеру, где је подлегао ранама. На Наварском престолу га је наследила супруга Хуана, а на положају грофа Евреа, син Карло.

Породично стабло

Извори

Литература

Спољашње везе 

Династија Евре
Рођени 1306.
Умрли 1343.
Династија Капета
Владари Наваре
Личности Стогодишњег рата
Династија Евре